Дазе:

 Дазе — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Дазе, Иоганн Мартин (1824—1861) — немецкий ментальный калькулятор.
 Дазе, Эрик (род. 1975) — бывший канадский хоккеист, нападающий.